Плохих — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Плохих, Александр Устинович (Симоненков; род. 1947) — советский футболист, выступавший на позиции защитника.
 Плохих, Василий Фёдорович (1928—2001) — бригадир лесозаготовительной бригады Пойменского леспромхоза Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.
 Плохих, Иван Николаевич (1924—1962) — старшина Советской Армии, участник Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Плохих, Мария Николаевна (1940—1998) — Герой Социалистического Труда, доярка.